Корпус () може да има следните значения:

 Събрание, тяло на организация или църква. Например, Корпус на мира
 Корпус от текстове в лингвистиката
 Корпус на самолет или още фюзелаж
 Корпус на интегрална схема
 Корпус (военна единица) – голямо армейско звено
 дипломатически корпус – всички дипломатически представители на чужди държави, акредитирани в дадена страна
 Корпус (здание) - отделно здание от група постройки или обособена част от голямо здание
 Корпус (шрифт) – Вид шрифт с величина на буквите десет пункта
 Пълно събрание от текстове
 Всички лица от една специалност или с еднакви обществени задължения
 Съвкупност от лица със специална обща задача
 Външна част на метална обвивка, в която се вмества нещо

Вижте също 
 тяло